Мазнево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мазнево — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия 
 Мазнево — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.